Erian oder El-Erian ist der Familienname folgender Personen:

 Abdullah Ali El-Erian (1920–1981), ägyptischer Jurist und Diplomat, Richter am Internationalen Gerichtshof
 Mohamed A. El-Erian (* 1958), Vorstandsvorsitzender von Pacific Investment Management Company, LLC (PIMCO)